Aakula ist der Familienname folgender Personen:

 Eemeli Aakula (1879–1955), finnischer Politiker
 Pekka Aakula (1866–1928), finnischer Politiker

Siehe auch:
 Akula